

Integralne części wsi w Polsce 
 Pająkówka – część wsi Dobra w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Dobra
 Pająkówka – część wsi Kokuszka w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Piwniczna-Zdrój
 Pająkówka – część wsi Baczyn w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Budzów
 Pająkówka – część wsi Lachowice w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Stryszawa
 Pająkówka – przysiółek wsi Zawoja w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Zawoja
 Pająkówka – część wsi Kościelisko w woj. małopolskim, w pow. tatrzański m, w gminie Kościelisko
 Pająkówka – część wsi Szufnarowa w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Wiśniowa
 Pająkówka – przysiółek wsi Koszarawa w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Koszarawa

Cieki w Polsce 
 Pająkówka – potok, dopływ Lachówki
 Pająkówka – potok, dopływ Pietrówki

Przypisy